

Astronomia
 2933 Amber – asteroide della fascia principale

Geografia
 Gran Bretagna
 Collegio di Amber Valley – collegio elettorale inglese situato nel Derbyshire

 India
 Forte Amber – fortezza nella città di Amer, nello stato del Rajasthan

 Stati Uniti d'America
 Amber – township della Contea di Mason, Michigan
 Amber – città della Contea di Grady, Oklahoma

Musica
 Amber – album degli Autechre del 1994
 Amber – album di Amber del 1999
 Amber – singolo dei 311 del 2002, dall'album From Chaos
 Amber – canzone de The Residents
 Amber – singolo di Serj Tankian del 2022

Persone
 Amber, propr. Amber Bondin  (1991) – cantante maltese
 Amber, propr. Marie-Claire Cremers (1969) – cantante olandese
 Amber – rapper sudcoreana membro del gruppo f(x)

Onomastica
 Amber – nome proprio femminile corrispondente all'italiano Ambra

Altro 
 Allerta AMBER – sistema di allarme di presunto rapimento di minore, adottato da Stati Uniti e Canada
 Amber – personaggio della serie televisiva di Anubis
 AMBER, acronimo di Assisted Model Building with Energy Refinement – campo di forze utilizzato per simulare biomolecole al computer
 Amber Diceless Role-Playing – gioco di ruolo
 Cronache di Ambra (The Chronicles of Amber) – serie di romanzi fantasy di Roger Zelazny
 Neon Sign Amber – manga scritto e disegnato da Ogeretsu Tanaka

Altri progetti